Dún Mór kan syfta på följande platser:

Irland 

 Dunmore East, ort, Munster, Waterford, 
 Dunmore (ort i Irland), Connacht, County Galway, 

Robotskapade Irlandförgreningar